Ногат — многозначный термин.
 Ногат — один из рукавов реки Висла.
 Ногат — одно из устаревших названий оникса.

См. также 
 Ногата